Wiederherstellung steht für:

 Wiederherstellung, Wieder-Instandsetzung eines defekten Objekts, siehe Reparatur #Deutsches Recht
 Wiederherstellung, Korrektur von Datenverlusten oder -fehlern, siehe Datenwiederherstellung
 Wiederherstellung von naturnahen Lebensräumen im Landschaftsschutz, siehe Rekultivierung
 medizinische, berufliche und soziale Wiederherstellung; siehe Rehabilitation

Siehe auch:
 Wiederherstellen der Penisvorhaut

 Restaurierung (Wiederherstellung bei Kulturgütern)
 Restauration – Restoration – Restitution (Begriffsklärungen)